Färgesjön kan syfta på:
Färgesjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Färgesjön, Småland, sjö i Gisslaveds kommun,  (5,92 ha)

Se även
Färjesjön, sjö i Västerviks kommun,  (12,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn